Felicity – wieś w USA, w stanie Ohio.
 Felicity – serial telewizyjny
 Felicity – australijski film z 1979